ФК Валета () је малтешки фудбалски клуб из главног града Малте Валете.

Клуб је формиран 1943. спајањем клубова Валета Престонс, Валета Сент Полс и Валета јунајтед. Најстарији од та три клуба је Валета јунајтед, основана још 1904, тако да иако клуб као званичну годину оснивања узима 1943, ипак се сматра наследником тог клуба.

Историја 
 1904. основан клуб под именом Валета јунајтед
 1934. клуб преименован у Валета сити
 1939. клуб преименована у Валета Сент Пол АФТ
 1943. спајањем три клуба добија данашње име ФК Валета
 1963. 1. учествовање у европским такмичењима

Успеси клуба 
 Премијер лига Малте
 Првак (25 титуле) : 1914/15, 1931/32 (као Валета јунајтед), 1944/45, 1945/46, 1947/48, 1958/59, 1959/60, 1962/63, 1973/74, 1977/78, 1979/80, 1983/84, 1989/90, 1991/92, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2018/19.
 Вицепрвак (16 пута) : 1927/28 (као Валета јунајтед), 1946/47, 1956/57, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1964/65, 1978/79, 1982/83, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 1995/96, 2008/09, 2009/10, 2014/15.

 Куп Малте
 Освајач (13 пута) : 1960, 1964, 1975, 1977, 1978, 1991, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2010, 2014.
 Финалиста (19 пута) : 1911, 1917, 1920, 1927, 1929, 1932 (као Валета јунајтед), 1947, 1957, 1959, 1962, 1970, 1976, 1983, 1985, 1992, 1994, 1998, 2009, 2011.

 Суперкуп Малте
 Освајач (10 пута) : 1990, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012, 2013.
 Финалиста (6 пута) : 1987, 1991, 1992, 1993, 1996, 2014.

ФК Валета у европским такмичењима

Збирни европски резултати 
Стање 25. јула 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт ФК Валета - vallettafcofficial.net 

В